2 miejscowości w Polsce: 
 Grabowica – wieś w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Susiec 
 Grabowica – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Pacanów